Woburn – paese del Bedfordshire (Regno Unito)
 Woburn – città della Contea di Middlesex, Massachusetts (Stati Uniti d'America)